

Toponímia 
Curato é um termo religioso, derivado de cura, ou padre, que era usado para designar aldeias e povoados com as condições necessárias para se tornar uma freguesia, ou seja, tornar-se o distrito de um município.

O nome está relacionado à presença dos missionários católicos, inclusive jesuítas, nos municípios de Macaé e Conceição de Macabu, e que durante anos usaram as trilhas daquela região para buscar os índios catequizáveis de lá, e de todo vale do Rio Macabu. Além da catequese, os religiosos buscavam a região do atual Curato de Santa Catarina, para escapar das epidemias palustres (malária, febre amarela, tifo, quebra ossos, cólera...) que assolavam periodicamente as planícies dos rios Macaé e São Pedro onde tinham sua base catequizadora,  a Missão de Nossa Senhora das Neves.

Histórico 
O povoamento do curato relaciona-se a presença de indígenas do grupo sacuru, catequizados pelos jesuítas no século XVIII. Até 1855 foi um curato subordinado à Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita.Com a criação da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Macabu, desmembrada da Freguesia de Nossa Senhora das Neves e Santa Rita, o Curato de Santa Catarina tornou-se uma localidade subordinada a esta freguesia.

No século XIX e até às primeiras décadas do século XX, Santa Catarina era uma importante região agropecuária do município de Conceição de Macabu, chegando a tornar-se o segundo distrito, quando da primeira emancipação de Conceição de Macabu, entre 1891-92.A partir de 1978, o asfalto valorizou as terras do Curato de Santa Catarina, atraiu novos moradores, mas foi o fim da Usina Victor Sence em 1993, com o conseqüente êxodo rural que afetou todo nosso município, que provocou uma explosão populacional, resultando em dezenas de novas famílias agregadas àquela comunidade.

Serra de Santa Catarina e Rio Santa Catarina 
Trata-se de um imponente rochedo nas proximidades do Curato de Santa Catarina, de quase setecentos metros, visto da RJ-182 como um formato de pirâmide de cor esverdeada. O nome da serra também é o nome do Rio Santa Catarina, não se sabendo ao certo qual dos topônimos surgiu primeiro.

Fontes 
GOMES, Marcelo Abreu. Macabu - A História até 1901. Macuco Editora:Conceição de Macabu, 1997.

.ABC de Macabu - Dicionários de Topônimos. Macuco Editora: Conceição de Macabu, 2003.

História do Rio de Janeiro (estado)
História de Macaé
História de Conceição de Macabu